Steinmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Steinmayer (* 1969), französisch-deutscher Graffitikünstler
 Otto Steinmayer (1876–1960), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Stefanie Steinmayer (* 1966), deutsche Malerin und Illustratorin

Siehe auch:
 Steinmayr
 Steinmeier (Begriffsklärung)
 Steinmeyer